KWE steht für:
 Königlich-Westfälische Eisenbahn-Gesellschaft, ehemalige preußische Eisenbahngesellschaft
 Flughafen Guiyang (IATA-Code), chinesischer Flughafen
 Kintetsu World Express, japanisches Luftfrachtunternehmen, siehe Kintetsu Express

kwe steht für:
 Kwerba (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Abkürzung